Min Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Min Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Min Jiang (vattendrag i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar